Бабин зуб је појам који се може односити на: 

 Бабин зуб - планински врх и излетиште на Старој планини  у Србији; 
 Бабин зуб - назив већег броја хотела и одмаралишта на Старој планини и Књажевцу; 
 Бабин зуб (биљка) - једногодишња зељаста биљка из фамилије дволисковаца (Zygophyllaceae);
 Бабин зуб (Сарајево) - топоним за место код Сарајева у Босни и Херцеговини.